Сбродовка — название населённых пунктов в России:

 Сбродовка — деревня в Саратовском районе Саратовской области.
 Сбродовка — до 1940 года название села Краснофлотец в Ельниковском районе Мордовии.

См. также 
 Новая Сбродовка